Torps distrikt kan syfta på:

Torps distrikt, Bohuslän
Torps distrikt, Dalsland
Torps distrikt, Medelpad

Se även
Torps församling
Torps socken